«КФУ-Тигры» () — крымский бейсбольный клуб из Симферополя. Команда основана в 1995 году. Домашние игры проводит на стадионе КФУ (ТНУ).

До 2013 года команда выступала в чемпионате Украины. Пять раз «тигры» становились серебряными призёрами чемпионата и два раза доходили до финала Кубка Украины. Наивысшие достижение в российских соревнованиях — бронза Кубка России (2018, 2019).

Названия 
 Тигры (1996)
 Университет (1997—1999)
 ТНУ (2000)
 ТНУ-Палас (2001)
 ТНУ (2002—2008)
 ТНУ-Тигры (2009—2013)
 Тигры (2017)
 Тигры-Крым (2018)
 КФУ-Тигры (с 2019)

История 
Бейсбольная команда «Тигры» основана в 1995 году на базе Симферопольского государственного университета. В следующем году «Тигры» дебютировали в Первой лиге Украины. Под руководством Анатолия Терещенко команда заняла шестое место среди десяти участников. В 1997 году команда выступала под названием «Университет» и заняла первое место в регулярном турнире Первой лиги, получив право сыграть в переходном турнире за право участия в Высшей лиге. Симферопольцы в двух матчах одолели луганских «Степных Волков» и вышли в Высшую лигу. Тем не менее, в следующем сезоне турнир был реформирован и «Университет» играл в дивизионе «Б», где вновь добился победы.

После выхода команды в высший дивизион футбольное поле университета было переоборудовано для игры в бейсбол. Дебютный сезон в дивизионе «А» завершился для команды на предпоследнем шестом месте. В Кубке Украины симферопольцы дошли до полуфинала, где уступили будущему победителю турнира — кировоградскому «Горну». В 2000 году, в связи с переименованием вуза, команда выступает как ТНУ. По итогам сезона симферопольцы занимают последнее место, однако остаются участниками чемпионата в следующем году.

В 2001 году команда становится третьей на Кубке президента ФБСУ в Кировограде, побеждает в чемпионате и Кубке Симферополя. В чемпионате Украины впервые завоёвывает серебряные медали чемпионата, где выступает как «ТНУ-Палас» при поддержке профсоюза «Единство». За спортивные успехи команда награждается грамотой Симферопольского городского головы Валерия Ермака. Уже в следующем сезоне команда, выступающая под названием «ТНУ-Тигры», занимает последнее место и вылетает в дивизион «Б». В дивизионе «Б» симферопольцы играют на протяжении двух лет. В 2003 году команда побеждает на Кубке ректора ТНУ. После возвращения в высший дивизион Украины первые два года команда является аутсайдером турнира. В 2006 году команда занимает второе место на Кубке ректора ТНУ. В чемпионате Украины этого года «ТНУ-Тигры» занимают последнее место и по правилам должны были понизиться в классе, однако Федерация бейсбола и софтбола Украины отстранила от турнира другой симферопольский клуб — «УЭУ-РК ДЮСШ». Причиной послужил самозахват стадиона команды. Вакантное место в высшем дивизионе досталось «тиграм».

В 2007 году команда выигрывает Кубок ректора ТНУ и занимает восьмое место на Кубке президента ФБСУ (выступая как «Крым-2»). Будучи единственной крымской командой сезона 2007 года, бейсболисты после пятилетнего перерыва сумели вновь занять второе место чемпионата. В 2008 году симферопольцы повторили данное достижение, за что игрокам было присвоено звание мастеров спорта Украины. В течение следующих двух лет команда ТНУ дважды завоёвывает серебро чемпионата и Кубка страны, уступая во всех турнирах кировоградскому КНТУ. В 2011 году команда опускается на третью позицию, впервые в своей истории выиграв бронзу.

В 2012 году на 59-м году жизни скончался тренер команды Анатолий Терещенко. Новым тренером стал игрок команды Денис Агапов, ранее тренировавший детскую команду «тигров». Под руководством Агапова симферопольцы заняли последнее четвёртое место. В 2013 году команду возглавил другой игрок клуба — Анатолий Королёв, приведший команду к бронзовым медалям чемпионата.

После присоединения Крыма к России команды полуострова прекратили выступать в украинском первенстве и стали участвовать в российских турнирах. В 2015 году «Тигры-ТНУ» и «Скифы-УЭУ» выступали как объединённая команда Крыма в чемпионате России.

В конце 2017 года произошёл раскол в Федерации бейсбола России в результате которого в следующем году проводилось два чемпионата страны. Один разыгрывался под эгидой Федерации бейсбола России, а другой — Федерации бейсбола Москвы. Анатолий Королёв тогда решает заявить команду для участия в турнире под эгидой ФБР. Поскольку клуб не имел финансовой возможности проводить выездные игры, была достигнута договорённость о том, что на выездах команду будут представлять молодые бейсболисты из Москвы. По итогам турнира команда заняла пятое место, проиграв все выездные матчи.

В 2018 году как «Тигры-Крым» команда принимает участие в Кубке России, где завоёвывает бронзу. На турнире в составе «тигров» выступал 49-летний питчер Дмитрий Старюк, впервые сыгравший в официальном матче ещё в 1987 году на Кубке УССР за «Фотон». В следующем году команда вновь завоёвывает бронзу, однако выступает уже под названием «Тигры-КФУ».

Стадион 

Команда выступает на университетском стадионе, расположенном на проспекте Вернадского, 4. Вместимость стадиона — 50 человек.

В 2012 году вокруг стадиона было установлено ограждение.

Известные игроки 
Участники чемпионатов Европы в составе сборной Украины:
 Денис Агапов
 Алексей Глухий
 Анатолий Королёв
 Константин Королёв
 Дмитрий Кошель
 Сергей Максимов

Достижения 
 Чемпионат Украины по бейсболу
 Серебро (5): 2001, 2007, 2008, 2009, 2010
 Бронза (2): 2011, 2013

 Кубок Украины по бейсболу
 Серебро (2): 2008, 2009

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Сайт клуба
 Возрождение бейсбольных традиций в КФУ

Бейсбольные клубы Украины
Бейсбольные клубы России
Спортивные клубы Симферополя
Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского